Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BB&T Atlanta Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzsko-nizozemský pár Édouard Roger-Vasselin a Igor Sijsling, který do turnaje nezasáhl.

Roli favoritů splnila nejvýše nasazená kanadsko-americká dvojice Vasek Pospisil a Jack Sock, jejíž členové ve finále zdolali americký pár Steve Johnson a Sam Querrey. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad výsledkem 6–3 a 5–7, rozhodl o vítězích až supertiebreak poměrem míčů [10–5].

Nasazení párů 
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (vítězové)
  Santiago González /  Scott Lipsky (čtvrtfinále)
  Chris Guccione /  John-Patrick Smith (čtvrtfinále)
  Ken Skupski /  Neal Skupski ''(1. kolo)

 Pavouk 

{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= V Pospisil   J Sock
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A González   JC Spir
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= K Lovett   B O'Shaughnessey
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= B Becker   F Moser
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= C Guccione   J-P Smith
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06=
| RD1-team06= J Erlich   R Ram
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=[6]

| RD1-seed07=
| RD1-team07= N Barrientos  
| RD1-score07-1=62
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=[10]
| RD1-seed08=
| RD1-team08= Sa Ratiwatana   So Ratiwatana
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=[8]

| RD1-seed09=
| RD1-team09= D Sharan   D Young
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[9]
| RD1-seed10=
| RD1-team10= K King   M Venus
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=[11]

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= R Ginepri   R Harrison
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=[11]
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= K Skupski   N Skupski
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=[9]

| RD1-seed13=
| RD1-team13= S Johnson   S Querrey
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= D Istomin   M Matosevic
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= M Ebden   Lu Jan-sun
| RD1-score15-1=
| RD1-score15-2=
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= S González   S Lipsky
| RD1-score16-1=<small>w/o
| RD1-score16-2=
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= V Pospisil   J Sock
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= B Becker   F Moser
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= C Guccione   J-P Smith
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=[6]
| RD2-seed04=
| RD2-team04= N Barrientos  
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=[10]

| RD2-seed05=
| RD2-team05= K King   M Venus
| RD2-score05-1=<small>w/o
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= R Ginepri   R Harrison
| RD2-score06-1=
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= S Johnson   S Querrey
| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= S González   S Lipsky
| RD2-score08-1=62
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= V Pospisil   J Sock
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= N Barrientos  
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= K King   M Venus
| RD3-score03-1=78
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=[7]
| RD3-seed04=
| RD3-team04= S Johnson   S Querrey
| RD3-score04-1=66
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3='''[10]

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Atlanta Open
ATP World Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014